FGCU steht für:

 Florida Gulf Coast University eine staatliche Universität in Florida

 Die Fachgruppe Chemieunterricht der GDCh, siehe Gesellschaft Deutscher Chemiker #Chemieunterricht

Abkürzung